Peter Jones, brit színész (1920–2000)
 Peter Jones, születési nevén Peter Wilcox Jones (1952), amerikai matematikus, a harmónikus analízis és fraktálgeometria kutatója 
 Peter Jones, angol nemzetközi labdarúgó-játékvezető (1954)
 Peter Jones, brit születésű ausztráliai zenész, a Crowded House dobosa (1967–2012)